Ґреґор Розумовський, також Григорій Розумовський (;  3 березня 1965, м. Гіссен, ФРН) — австрійський історик, політичний, громадський та культурний діяч українського походження, граф. Президент Клубу європейського розуміння та спілкування у Відні (2020), почесний член Галицького музичного товариства (2020).

Голова роду Розумовських (від  26 липня 2002). Прямий нащадок гетьмана Кирила Розумовського.

Життєпис 
Ґреґор Розумовський народився 3 березня 1965 року в місті Гіссені (ФРН) в сім'ї графа Андреаса Розумовського (1929–2002) і графині Доротеї Розумовської, принцеси Зольмс-Гогензольмс-Ліх (1935–2014).

У 1985—1987 роках служив у Збройних Силах ФРН.

У 1991 році вперше відвідав Україну. Тоді він став учасником акцій Народного руху України на Хрещатику та познайомився з В'ячеславом Чорноволом та Левком Лук'яненком. Відтоді регулярно приїжджає до Києва та Батурина. У 2018 році подарував музею в Батурині оригінал універсалу гетьмана Кирила Розумовського 1763 року із родинної колекції.

У 1995 році закінчив Гіссенський університет, де вивчав середньовічну історію, філософію, історію Східної Європи. Працював в Центральній та Південно-Східній Європі (1995—2000), зокрема в Інституті Дунайського регіону та Центральної Європи (1998—2000, IDM); прессекретарем театру в Санкт-Пельтені (2001), кореспондентом відділу інформації про розширення Генерального директорату з питань розширення Європейського Союзу в Австрії (2001—2006).

У 2019 році виступив експертом та одним із героїв фільму Акіма Галімова «Скарби нації» з циклу «Україна. Повернення своєї історії».

У 2020 році на основі Європейського інституту сприяння демократії (1999) і Товариства мистецтва і культури Розумовського (2002) заснував Клуб європейського розуміння та спілкування.

З кінця 1980-х років активно захищає і просуває українські інтереси у західноєвропейських суспільно-політичних колах. Спеціаліст з протидії пропаганді та дезінформації, працював у міжнародних політичних інформаційних кампаніях та вважається одним із провідних аналітиків в галузі комунікацій та інформаційних потоків у німецькомовних країнах ЄС. Ініціатор створення інтернет-проект проти російської пропаганди «Реальність кусається» ().

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну 2022 року, Ґреґор Розумовський став фундатором, співавтором та ведучим ютуб проєкту «Power of Reason» для боротьби з російськими фейками.

Родовід

Примітки

Посилання 

 
 
 The Power of Reason на «Ютубі»
 
 
 
 
 Elena Minina. Gregor K. Rasumofsy — Wissenschaftler und Forscher // 8 «Erbe» Symposium = 5 Arbeitstagung zur Geschichte der Erdwissenschaften in Österreich Schwaz 3.-7. Okt. — 2005. — s. 131—133. — ISSN 1017-8880.

Австрійські історики
Політики Австрії
Австрійські громадські діячі
Уродженці Гіссена
Випускники Гіссенського університету
Розумовські
Персоналії:Київ
Персоналії:Батурин